Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 celebrats a la ciutat de Garmisch-Partenkirchen (Alemanya) es disputà una prova d'esquí alpí en categoria masculina en la modalitat de combinada alpina, que unida a la prova femenina formà part del programa oficial d'Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1936.

La prova es realitzà el 7 de febrer (prova de descens) i el 9 de febrer de 1936 (prova d'eslàlom).

Comitès participants 
Participaren un total de 70 esquiadors de 21 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Descens 
La sortida es realitzà des d'una alçada de 1.719 metres i l'arribada a 760 metres, amb una desnivell de 959 metres i una distància de 3.800 metres.

Eslàlom 
El recorregut de la prova d'eslàlom fou de 600 metres amb un desnivell de 200 metres. El recorregut tingué 33 portes. En finalitzar la prova s'introduïren penalitzacions al temps final per saltar-se una porta.

En finalitzar la primera ronda el jurat decidí els esquiadors que participaren en la segona ronda, per la qual cosa només 33 esquiadors ho feren.

Classificació final

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Combinada alpina 1936 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1936
Esquí alpí als Jocs Olímpics